Urbaniak (forma żeńska: Urbaniak, liczba mnoga: Urbaniakowie) – patronimiczne nazwisko polskie pochodzące od imienia Urban.

Na początku lat 90. XX wieku nazwiskiem Urbaniak posługiwało się 22.539 osób żyjących, zarejestrowanych w bazie PESEL.

Znani Urbaniakowie 
 Jacek Urbaniak (ur. 1949) – muzyk
 Jan Urbaniak – dziennikarz
 Jarosław Urbaniak (ur. 1966) – poseł na Sejm RP V i VI kadencji
 Michał Urbaniak (ur. 1943) – muzyk jazzowy
 Mika Urbaniak (ur. 1980) – wokalistka
 Miron Urbaniak (ur. 1979) – historyk
 Piotr Urbaniak (ur. 1967) – aktor i dziennikarz radiowy
 Przemysław Urbaniak (ur. 1975) – piłkarz
 Sławomir Urbaniak (ur. 1966) – polityk i ekonomista, były wiceminister skarbu państwa
 Urszula Urbaniak (ur. 1962) – polska reżyser i scenarzystka filmowa

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Polskie nazwiska